

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Olp“ beginnt.

Olp 



Olpa 
 Olpak, Mustafa (1953–2016), afro-türkischer Steinmetz, Buchautor und Aktivist

Olph 
 Olphen, Fabian van (* 1981), niederländischer Handballspieler
 Olphen, Sanne van (* 1989), niederländische Handballspielerin

Olpi 
 Olpin, Robert Spencer (1940–2005), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Olpius, Severus Christoph (1623–1673), deutscher Moralphilosoph und lutherischer Theologe

Olpp 
 Olpp, Archibald E. (1882–1949), US-amerikanischer Politiker
 Olpp, Gottlieb (1872–1950), deutscher Tropenmediziner